Rollbrett steht für:

 eine Plattform auf Rollen als Transportmittel, siehe Lenkrolle
 Skateboard